Miejscowości w USA:
 Chatfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Chatfield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Chatfield (ang. Chatfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Chatfield (ang. Chatfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Chatfield (ang. Chatfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford